In 1996 werd het 64ste seizoen gespeeld van de Primera División. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Degradatie eindronde

Eerste groep

Tweede groep

Pre-Libertadores

Topschutters

Externe link
RSSSF

1996
Chili